Josh Green (basketballer) - Australisch basketballer
 Josh Green (autocoureur) - Amerikaans autocoureur
 Josh Green (ijshockeyer) - Canadees ijshockey-speler
 Josh Green (politicus) - Amerikaans politicus
 Josh Green (Australian footballspeler)
 Josh Green (acteur) - Amerikaans acteur